In 2017/18 werd het 56ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. De competitie werd gespeeld van 20 oktober 2017 tot 10 juni 2018. AS Fonctionnaires werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Première Division (Burkina Faso)
Competitievoetbal 2017/18